Alien: Isolation - jogo eletrônico
Isolation (álbum) - da banda Toto
Isolation (canção) - da banda Kreator
Isolation (álbum de Kali Uchis) - álbum de Kali Uchis

Desambiguação